La bataille d'Himère peut faire référence à différentes batailles antiques qui se déroulèrent à Himère en Sicile :
Première bataille d'Himère qui opposa en 480 av. J.-C. les Grecs de Syracuse et d'Agrigente aux Carthaginois.
Seconde bataille d'Himère qui opposa en 409 av. J.-C. les Grecs de Syracuse et d'Agrigente menés par Dioclès de Syracuse aux Carthaginois d'Hannibal de Giscon .

Elle fait référence également à une bataille qui se déroula à l'embouchure de l'Imera méridionale, à l'emplacement de l'actuelle Licata, près de Géla : 
 la bataille d'Himère, qui opposa en 311 av. J.-C. les Carthaginois d'Hamilcar (fils de Giscon) et les grecs siciliens d'Agathocle de Syracuse.

Himère